Мори́с Мюре́ () — франкоязычные имя и фамилия. Известные носители:
 Мюре, Морис (1863—1954) — швейцарский учёный, гинеколог и общественный деятель.
 Мюре, Морис (1870—1954) — швейцарский писатель.